Militária Antíqua — российская книжная серия, выходящая в издательстве «Петербургское Востоковедение» с 2003 г. Первоначально соиздателем выступало московское издательство «Филоматис».

Содержание и история появления серии 
Книги серии «Militaria Antiqua» посвящены истории военного дела народов и государств Евразийского материка в древности и средневековье. При этом большинство изданных книг посвящено военному делу и военной истории древнего и средневекового Востока.

Серия «Militaria Antiqua» позиционируется издателями как научно-популярная, однако большинство изданных книг фактически представляют собой оригинальные научные исследования, являющиеся результатом многолетней научно-исследовательской работы авторов.

Идея серии принадлежит сотруднику Института истории материальной истории РАН В. П. Никонорову и сотруднику издательства «Петербургское Востоковедение» О. И. Трофимовой.

Книги серии 
С 2003 по 2011 гг. в серии вышло 14 книг:

Иллюстративный и справочный аппарат 

Книги серии иллюстрированы черно-белыми рисунками и фотографиями, снабжены историческими картами, хронологическими таблицами, генеалогическими схемами, списками источников и литературы и другими справочными материалами.

Ссылки 
 Серия Militaria Antiqua на официальном сайте издательства «Петербургское Востоковедение» — полный каталог изданных книг, изображения первых страниц обложек, аннотации к книгам.
 Отзыв литературного критика Ильи Смирнова на книгу «„Всадники в сверкающей броне“. Военное дело сасанидского Ирана и история римско-персидских войн» на сайте «Радио Свобода».
 Рецензия историка А. К. Нефёдкина на книгу «Между империей и варварами: военное дело Боспора римского времени» на сайте «Xlegio.ru».

Книжные серии
Историография Древнего Рима
Военная история
Русские исторические сочинения